Monlezun ist der Name zweier französischer Gemeinden im Département Gers:

 Monlezun
 Monlezun-d’Armagnac

Monlezun ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Justin Monlezun (1800–1859), französischer Historiker